Coccopeziza is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Coccopeziza ootheca.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht